North Battleford est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

North Battleford, ville de la Saskatchewan
Aéroport de North Battleford
, municipalité rurale de la Saskatchewan
North Battleford, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
North Battleford, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme